San Ponzio, abate (5 marzo nella Diocesi di Nimes; 26 marzo, universalmente)
 san Ponzio, diacono e martire a Cartagine (8 marzo)
 san Ponzio di Cimiez, martire in Francia (14 maggio)
 san Ponzio di Pradleves, martire a Pradleves (14 maggio o 10 agosto)
 san Ponzio di Condat, monaco (23 maggio)
 san Ponzio, vescovo di Belley (13 dicembre)
 san Ponzio, martire con altri compagni a Gortina sotto Decio (23 dicembre)
 San Ponzio Meropio Paolino ovvero Paolino di Nola

 beato Ponzio de Barellis, mercedario (6 maggio o 10 ottobre)
 beato Ponzio di Polignac, vescovo di Clermont-Ferrand (6 marzo)
 beato Ponzio de Clariana, mercedario (21 ottobre)
 beato Ponzio di Faucigny, abate (26 novembre)

Pagine correlate 
 San Ponzo Canavese
 Ponzio